El término Constitución de 1853 puede referirse a las cartas magnas de diversos países:

 Constitución argentina de 1853
 Constitución neogranadina de 1853